De Ronde van Slovenië 2011 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 2011") werd verreden van donderdag 16 juni tot en met zondag 19 juni in Slovenië. Het was de 18e editie van de rittenkoers, die sinds 2005 deel uitmaakt van de UCI Europe Tour (categorie 2.1).

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2011
2011
UCI Europe Tour 2011